Жуіє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Пуатьє, 30 км на південний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Жуіє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жуіє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр